Kristine församling kan syfta på:

 Falu Kristine församling – en församling i Västerås stift
 Göteborgs Kristine församling – en tidigare församling i Göteborgs stift 1883–1974
 Jönköpings Kristina församling – en tidigare församling i Växjö stift –2006

Se även
 Kristina distrikt